Amerikai Egyesült Államok
 Sunnyslope (Idaho)
 Sunnyslope (Butte megye, Kalifornia)
 Sunnyslope (Riverside megye, Kalifornia)
 Sunnyslope (Phoenix)
 Sunnyslope (Salem, Oregon)
 Sunnyslope (Washington)

 Kanada
 Sunnyslope (Alberta)